Die Abkürzung TGX steht für:

 eine im Jahr 2007 eingeführte LKW-Baureihe der MAN Nutzfahrzeuge Gruppe
 Tagish, ISO 639-3 Code der Sprache der nordamerikanischen Indianer

TGX